Эсперанто-фильм — фильм, снятый на языке эсперанто. Снято большое количество короткометражного кино на эсперанто, однако полнометражных фильмов всего четыре. Помимо этого, в ряде популярных фильмов эсперанто используют в некоторых диалогах.

В 2011 году в Сан-Паулу прошёл первый кинофестиваль на эсперанто.

Полнометражные фильмы на эсперанто 
Первый полнометражный фильм на эсперанто был снят Atelier Mahé в 1964 году во Франции и назывался «Тревоги» (). Его продолжительность около одного часа. В сюжете присутствует убийство.

Вторым полнометражным эсперанто-фильмом стал «Инкуб» (), малобюджетный чёрно-белый фильм ужасов. Он был снят в 1965 году в США, главную роль сыграл известный канадский актёр Уильям Шетнер. Эсперантисты признают художественную ценность фильма, однако отмечают ряд ошибок в произношении актёров.

Два других полнометражных фильмов сняты уже в XXI веке:

«Герда исчезла!» () — детективный фильм 2006 года, основанный на одноимённой книге Клода Пирона.

«Отец» () — драматический фильм 2007 года, основанный на произведении японской литературы 1907 года. Оба фильма сняты бразильской кинокомпанией Imagu-Filmo.

Фильмы, где используется эсперанто 

  (1939)
 Восторг идиота (1939)
 Великий диктатор (1940)
 Дорога в Сингапур (1940)
 Ночь на Галактической железной дороге (1985)
 Красный карлик (1988—1999)
 Homo Paradoksum (1989), к/м, реж. В. Кобрин
 Уличный боец (1994)
 Гаттака (1997)
 Блэйд 3: Троица (2004)
 Казароза (2005)

Документальные фильмы 
Про эсперанто снято множество документальных фильмов и кинохроник:

Видеокурсы 
Создано немало видеокурсов для обучения на эсперанто. Среди прочих выделяются:
 Маззи в Гондоландии (, 1986) и Маззи возвращается (, 1989) — мультипликационный телекурс эсперанто для детей, основанный на изначально английской версии.
 Паспорт ко всему миру (, 2002) — курс эсперанто, который состоит из пятнадцати 30-минутных уроков.

Примечания

Ссылки 
 Эсперанто и кино
 Список эсперанто-фильмов
 Senmova — короткометражный эсперанто-фильм 2010 год
 Ĉapeloj — первый анимационный эсперанто-фильм
 Немецкий кинофестиваль 2013 — посвящённый 125-летию Эсперанто.

Фильмы на эсперанто
Эсперанто